Турнир «Skate America 2017» — шестой заключительный этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2017/2018. Турнир состоялся в пятый раз в городе США Лейк-Плэсиде с 24 по 26 ноября 2017 года. Организатором турнира является Ассоциация фигурного катания США при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли на бывшем Олимпийском стадионе который в сегодняшнее время носит название Херб Брук Арена в четырёх категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Не состоявшиеся участники 
В начале ноября о снятие заявил российский одиночник Александр Петров, его заменил канадец Роман Садовский. За неделю до стартов снялся из-за обострения старой травмы южнокорейский одиночник Чха Чжун Хван, его заменил китаец Янь Хань. За неделю до стартов снялась южнокорейская одиночница Чхве Да Бин. За пол недели до соревнований из-за травмы спины снялась российская одиночница Анна Погорилая, её заменила также россиянка Серафима Саханович. В это же время снялся бельгийский одиночник Йорик Хендрикс, его заменил канадец Лиам Фирус.

Результаты

Мужчины 

 WD — спортсмены снялись с соревнований.

Женщины 

 WD — спортсмены снялись с соревнований.

Спортивные пары

Танцы на льду 

 WD — спортсмены снялись с соревнований.

Примечания

Ссылки 
 Информация
 Результаты

2017 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Спорт в США в 2017 году
Ноябрь 2017 года
Международные спортивные соревнования в Лейк-Плэсиде